Haus der Offiziere steht für:

 Haus der Offiziere (Brandenburg an der Havel),  Kulturhaus in Brandenburg an der Havel
 Haus der Offiziere (Karlshorst), jetzt Theater Karlshorst
 Haus der Offiziere (Potsdam)
 Haus der Offiziere in Schwerin, siehe Stadthallen Schwerin
 Haus der Offiziere (Wünsdorf)